Tirard ist der Name von

 Anne Tirard (1917–2003), britische Schauspielerin
 Laurent Tirard (* 1967), französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Paul Tirard (1879–1945), französischer Politiker, Präsident der Rheinlandkommission
 Pierre Tirard (1827–1893), französischer Politiker
 René Tirard (1899–1977), französischer Sprinter